Osoby o tym nazwisku:
 Andreas Klier – niemiecki kolarz szosowy
 Helmut Klier – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Johann Klier – niemiecki piekarz, członek załogi obozu zagłady